Heyl ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Heyl (1882–1964), deutscher Agrarwissenschaftler
 Burkhard Heyl (* 1956), deutscher Schauspieler
 Carmen Hock-Heyl (* 1955), deutsche Unternehmerin
 Charline von Heyl (* 1960), Malerin
 Cornelius Heyl (1792–1858), deutscher Industrieller

 Erich Heyl (1909–1981), deutscher Politiker (KPD/SED)
 Georg Heyl (1866–1942), Professor für Pharmakognosie und pharmazeutische Chemie an der Technischen Hochschule Darmstadt
 Gerhard Heyl (1924–1995), Archivar
 Hedwig Heyl (1850–1934), deutsche Frauenrechtlerin

 Karl Heyl (1812–1893), Jurist und Mitglied des Konstituierenden Reichstags des Norddeutschen Bundes
 Leonhard Heyl (1814–1877), deutscher Unternehmer und Politiker

 Manfred Heyl (1908–2001), deutscher Komponist
 Matthias Heyl (* 1965), deutscher Historiker und Erziehungswissenschaftler
 Maximilian von Heyl (1844–1925), Kunstliebhaber und Ehrenbürger von Darmstadt
 Menso Heyl (* 1949), deutscher Journalist
 Wilhelm Heyl († 1927), deutscher Verwaltungsbeamter
 Willi Kaiser-Heyl (1876–1953), deutscher Schauspieler und Opernsänger
 Wolfgang Heyl (1921–2014), deutscher Politiker

Heyl ist der Name folgender Unternehmen:
 Heyl (Pianofortefabrik), ehemaliger deutscher Klavierproduzent
 Weingut Heyl zu Herrnsheim, Weingut in Rheinhessen

Siehe auch:
 Heil (Begriffsklärung)
 Heyl zu Herrnsheim
 Hail